Eipo steht für:

 Eipo ein indigenes Volk in Papua-Neuguinea
 Eipo (Sprache), die Sprache der Eipo
 Eipo (Fluss), ein Fluss in Papua-Neuguinea